Mount Gordon steht für
Mount Gordon (Alaska), Vulkankegel in Alaska
Mount Gordon (Antarktika), Berg im Enderbyland in Antarktika
Mount Gordon (Queensland), Ort in Australien
Mount Gordon Mine, Bergwerk in Australien